The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever (hangeul : 화양연화 Young Forever ; RR : Hwayang-yeonhwa Young Forever) est la première compilation du boys band sud-coréen BTS et la dernière partie de leur « HYYH Trilogy ». L'album est sorti le , et contient les titres de leurs deux mini-albums de 2015, The Most Beautiful Moment in Life, Part 1, et The Most Beautiful Moment in Life, Part 2, avec trois nouvelles chansons et plusieurs remix. Le , l'édition taïwanaise de l'album est publiée.

Liste des pistes

Classement

Classements hebdomadaires

Classements mensuels

Ventes et certifications

Récompenses et nominations

Historique de sortie

Références

Liens externes 
 
 
 
 
 
 
 
 

Album de BTS
Compilation musicale sortie en 2016